Сергей Владимирович Гинзбург (род. 24 января 1961, Москва) — российский режиссёр, актёр и продюсер.

Биография 
Родился 24 января 1961 года. В 1986—1998 годах работал актёром, одновременно работал как режиссёр рекламы, постановщик игровых шоу и документальных лент, а также — в качестве продюсера.

С 1990 по 1992 годы вёл программу «Оба-на!».

В фильме «Стерва для чемпиона» Сергей Гинзбург выступил не только как кинорежиссёр, но и как соавтор оригинальной идеи (совместно с продюсером и сценаристом Константином Филимоновым).

Фильмография

Семья 

В первом браке с Ликой Мансуровой родился сын Георгий Мансуров (род.
23 августа 1984), кларнетист, закончил МГК им. П. И. Чайковского.

25 лет был женат вторым браком на актрисе и телеведущей Яне Поплавской, развелись в 2011 году.

Двое сыновей: Клим Поплавский (род. 14 сентября 1985) — режиссёр, автор фильмов «Приличные люди», «С Новым годом, мамы!», «Адвокат» и музыкальных клипов, телеведущий, женился 1 июля 2015 года на Евгении Остряковой; и Никита Поплавский (1996).

Примечания

Ссылки 
 http://www.eg.ru/daily/cadr/27419/

Режиссёры рекламы
Кинорежиссёры фильмов ужасов